Il doppio maschile del torneo di tennis New South Wales Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter McNamara e Paul McNamee che hanno battuto in finale Steve Docherty e Chris Lewis 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Sherwood Stewart /  Balázs Taróczy (primo turno)
 Mark Edmondson /  John Marks (primo turno)
 John Alexander /  Phil Dent (quarti di finale)
 Peter McNamara /  Paul McNamee (Campioni)

 Ross Case /  Geoff Masters (semifinali)
 John Sadri /  Tim Wilkison (primo turno)
 Victor Amaya /  Hank Pfister (quarti di finale)
 Colin Dibley /  Chris Kachel (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1979